Rosenkranz steht für:

 Rosenkranz, eine Perlenschnur, die als Zählkette für das vielgliedrige Rosenkranzgebet dient und die Bezeichnung für das Rosenkranzgebet selbst
 Rosenkranz (Heraldik), eine Wappenfigur in der Heraldik
 Rachitischer Rosenkranz, ein Symptom bei Mineralisationsstörungen der Knochenmatrix
 einen Ortsteil von Aventoft im Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein
 einen Ortsteil von Schinkel im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, siehe Schinkel (Gemeinde)
 den deutschen Namen des erloschenen Dorfes Růženec, Gemeinde Bíla Voda, Tschechien
 den Namen einer Haltestelle der Straßenbahn Gmunden, Oberösterreich
 einen Berg in den Gurktaler Alpen in der Steiermark, siehe Kreischberg
 den Namen einer Nebenfigur in Shakespeares Hamlet
 den Namen einer Figur im Film Rosenkranz & Güldenstern
 das vieraktige Lustspiel Rosenkranz und Güldenstern (Klapp) von Michael Klapp, UA: 1878, Hofburgtheater Wien.

Rosenkranz (Bedeutung: Rosenkranz, Rautenkranz, Meienkranz = weniger der Kranzbinder als vielmehr Hausname) ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Rosenkranz (1876–1975), deutscher evangelischer Pfarrer und Archivar 
 Anton Rosenkranz (1827–1888), böhmischer Militärkapellmeister und Komponist
 August Rosenkranz (1886–1954), hessischer Politiker
 Barbara Rosenkranz (* 1958), österreichische Politikerin (FPÖ)
 Bernhard Rosenkranz (1959–2010), deutscher Ökotrophologe und Autor
 Boris Rosenkranz (* 1980), deutscher Medienjournalist
 Déborah Rosenkranz (* 1983), deutsch-französische Sängerin, Songwriterin und Buchautorin
 Dieter Rosenkranz (1925–2021), deutscher Unternehmer
 Dusza Czara-Rosenkranz (1898–1967), Bukowiner Dichterin und Übersetzerin
 Ernst Philipp Rosenkranz (1773–1828), deutscher Klavierbauer
 Ferdinand Rosenkranz (1853–1916), deutscher Uhrmacher, Zeichner und Chefredakteur
 Franz Rosenkranz (1886–1945), österreichischer Hauptmann des österreichischen Bundesheeres und NS-Opfer
 Friedrich Rosenkranz († 2013), deutscher Volkswirt
 George Rosenkranz (1916–2019), mexikanischer Chemiker, Unternehmer und Bridge-Spieler
 Gerd Rosenkranz (* 1950), deutscher Journalist
 Gerhard Rosenkranz (1896–1983), deutscher Theologe und Missionar
 Hans Rosenkranz (Schauspieler) (1905–1950), deutscher Filmschauspieler 
 Hans Rosenkranz (* 1940), deutscher Wirtschaftspädagoge, Organisationspsychologe und Familientherapeut
 Heinrich Rosenkranz (1801–1851), deutscher Landschaftsmaler
 Heinz Rosenkranz (1919–2007), deutscher Politiker (SPD)
 Helena Rosenkranz (1939–2006), deutsche Filmschauspielerin
 Herbert Rosenkranz (1924–2003), jüdischer Historiker
 Horst Rosenkranz (* 1943), rechtsextremer österreichischer Politiker
 Kai Rosenkranz (* 1980), deutscher Komponist von Computerspielmusik
 Karl Rosenkranz (1805–1879), deutscher Philosoph
 Kurt Rosenkranz (* 1927), österreichischer Erwachsenenbildner
 Mats Rosenkranz (* 1998), deutscher Tennisspieler
 Moses Rosenkranz (1904–2003), deutschsprachiger Dichter
 Pamela Rosenkranz (* 1979), schweizerisch-deutsche Performance- und Objektkünstlerin
 Philipp Hermann Rosenkranz (1836–1925), deutscher Ingenieur und Unternehmer
 Peter Rosenkranz (* 1953), deutscher Schwimmer
 Susanne Rosenkranz (* 1972), österreichische Politikerin (FPÖ)
 Walter Rosenkranz (* 1962), österreichischer Politiker (FPÖ)

Siehe auch:

 Rosenkrantz (Begriffsklärung)
 Rosencrantz
 Rosencrans
 Rosecrans